Кітловина — велика западина на поверхні землі.
 Кітловина — улоговина, велике заглиблення в рельєфі місцевості, западина з пологими схилами.